Henry Hope – ammiraglio britannico
 Henry Hope – banchiere olandese
 Henry Hope – politico australiano
 Henry Philip Hope – banchiere e collezionista d'arte olandese
 Henry Thomas Hope – politico e collezionista d'arte britannico